Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2019 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який пройшов в двох групах: Група А Будапешт (Угорщина) та Група В Пекін (КНР).

Група А

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ена Нюстрем
 Найкращий захисник:  Шарлотт Віттіш
 Найкращий нападник:  Фанні Гаспарич
Джерело: IIHF.com

Група B

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Крістіана Апрсіте
 Найкращий захисник:  Парк Чхе-лін
 Найкращий нападник:  Савіне Віленга
Джерело: IIHF.com

Примітки

Посилання 
Група А  
Група В   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2019 у хокеї з шайбою